Натуральне число 1886
 1886 рік до нашої ери
 1886 рік нашої ери